

Patronyme 
Takeda est un patronyme répandu au Japon, incluant notamment des descendants du fameux clan Takeda :
 , daimyō
 , samouraï
 , samouraï
 , daimyō
 , daimyō
 , artiste martial
 , joueuse de volley-ball
 
 , illustratrice.
 , nageuse.
 , joueuse de volley-ball
 , actrice
, dessinatrice de bande dessinée
, dessinatrice de bande dessinée.

Le patronyme se rencontre aussi dans d'autres pays que le Japon :
 Janie Takeda Reed, joueuse américaine de softball.

Autres 
 Takeda est un jeu vidéo PC de Magitech Corporation basé sur la vie de Shingen Takeda.
 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., est une compagnie pharmaceutique japonaise.
 Takeda est un personnage de la série de jeux vidéo Mortal Kombat.

Voir aussi 
 24 généraux de Shingen Takeda
Patronyme japonais